Vauchamps (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vauchamps (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté